Michal Furch (* 24. března 1998, Brno) je český hokejový obránce hrající za tým SK Horácká Slavia Třebíč v Chance lize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2017/18
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 14 || 1 || 2 || 3 || 6
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 24 || 0 || 2 || 2 || 8
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 34 || 1 || 1 || 2 || 12
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| HC Moravské Budějovice 2005
| 2. ČHL
| 5 || 0 || 0 || 0 || 2
| 12 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2019/20
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 38 || 0 || 3 || 3 || 8
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 30 || 0 || 7 || 7 || 14
| 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2021/22
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 46 || 1 || 10 || 11 || 20
| 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 203
! 3
! 25
! 28
! 76
! 11
! 0
! 1
! 1
! 8
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Čeští hokejoví obránci
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Narození v roce 1998
Narození 24. března
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži